Теленещи () е град в северната централна част на Молдова. Административен център на Теленещки район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 5852 души.

Население

Численост 
Население на града според преброяванията през годините:
 7159 (1979)
 9322 (1989)
 6855 (2004)
 5852 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници

Външни препратки 

Градове в Молдова